A 2006–2007-es négysánc-verseny, a 2006–2007-es síugró-világkupa részeként került megrendezésre, melyet hagyományosan Oberstdorfban, Garmisch-Partenkirchenben (Németország), valamint Innsbruckban és Bischofshofenben (Ausztria) tartottak 2006. december 28. és 2007. január 7. között.

A torna győztese a norvég Anders Jacobsen lett, megelőzve az osztrák Gregor Schlierenzauert és a svájci Simon Ammannt.

Eredmények

Oberstdorf
 Schattenbergschanze HS 137
2006. december 30.

Garmisch-Partenkirchen
 Große Olympiaschanze HS 142
2007. január 1.

Innsbruck
 Bergiselschanze HS 130
2007. január 4.

Bischofshofen
 Paul-Ausserleitner-Schanze HS 142
2007. január 7.

Végeredmény

Összetett végeredmény

További információk 
 

Négysánc-verseny
Síugrás
Síugrás